Sint-Andeoluskerk (Bourg-Saint-Andéol)
Sint-Andeoluskerk (Fourchades)
Sint-Andeoluskerk (Saint-Andeux)

Andeoluskerk